Plectopeltis är ett släkte av svampar. Plectopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectopeltis